Andravida peut faire référence à :
 Andravida, une localité du Péloponnèse ;
 Andravida, une race de chevaux.